Sacaba (gemeente), gemeente in Bolivia
 Sacaba (stad), stad in het gelijknamige district